Illeperuma ist der Familienname folgender Personen:

 Niroshan Illeperuma, Schauspieler und Teledrama-Regisseur aus Sri Lanka 
 Jayamini Illeperuma (* 1992), Sprinterin aus Sri Lanka und Olympiateilnehmerin 1992